Quit Your Day Job - pierwszy album amerykańskiego, poppunkowego zespołu Lunchbox Avenue. Został wydany w 2002.

Spis utworów

 Someday
 Standing Still
 Everything And Anything
 You Cheated
 She's On My Bed Again
 Asian Kids Are Cool Too
 Timebomb
 Just Too Much
 Sweet Home Jester
 Sweet Home Jester (acoustic)

Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy punkrockowe